Schwarzburg kan syfta på:

 Huset Schwarzburg – ett suveränt furstehus i Thüringen
 Grevskapet Schwarzburg – ett grevskap i Thüringen –1583
 Schwarzburg-Rudolstadt – en tysk mikrostat och ett furstendöme 1599–1919
 Schwarzburg-Sondershausen – en tysk mikrostat och ett furstendöme 1599–1918
 Schwarzburg-Leutenberg – en tysk släkt utdöd 1564
 Schwarzburg, Thüringen– en kommun i Tyskland